Бори́с Гальпе́рин:
 Гальперин, Борис Ефимович (1927—2014) — призёр первенства СССР  по спортивной гимнастике.
 Гальперин, Борис Львович (Бер Галперн; 1902—1984) — еврейский (идиш) писатель.